Прогнатодоны () — род вымерших морских пресмыкающихся из семейства мозазавров отряда чешуйчатых. Относятся к подсемейству Mosasaurinae. Отличаются массивным и коротким черепом, у некоторых видов — с торчащими вперёд зубами (как у плакодонтов). Кинетичность черепа снижена, кончик морды округлый. Голова относительно большая по сравнению с телом. Зубы массивные, конические, с пильчатыми краями, птеригоидные зубы очень крупные. Некоторые виды могли питаться моллюсками, другие — крупными морскими рептилиями. Но большинство прогнатодонов, вероятно, были неспециализированными хищниками. Окаменелые останки 1,8-метрового молодого прогнатодона указывают на то, что они имели развитый хвостовой плавник. Известны из кампана — маастрихта Европы, Северной Америки, Новой Зеландии.

Таксономия 

Описаны следующие виды:
 Prognathodon solvayi — типовой вид, описан Луи Долло в 1889 году. Найден в Бельгии, отличается торчащими передними зубами, эмаль зубов бороздчатая. Длина около 6 метров.
 Prognathodon giganteus — европейский вид до 10 метров длиной.
 Prognathodon overtoni — американский вид, длиной до 8 метров, из позднего мела Южной Дакоты. Зубы гладкие, передние зубы не торчащие вперёд.
 Prognathodon rapax — плохо известный североамериканский вид.
 Prognathodon stadtmani — очень крупный (10,5 метра) американский вид из позднего мела Колорадо. Отличается торчащей вперёд беззубой оконечностью нижней челюсти. Предполагается, что это был обитатель открытого моря, способный глубоко нырять.
 Prognathodon waiparaensis — новозеландский вид, длиной до 11 метров. Происходит из маастрихта района реки Уайпара (Waipara) на Южном острове Новой Зеландии. Череп относительно низкий.
 Prognathodon saturator — гигантский вид из маастрихта Нидерландов. Длина до 14 метров. Отличается очень мощными челюстями и прочными, пильчатыми зубами (питался черепахами и крупными морскими рептилиями?). Почти полный скелет со следами зубов акул-падальщиков обнаружен в 1990-х годах, описан в 2002 году.
 Prognathodon currii — гигантский, до 12 метров длиной вид, описанный в 2002 году из позднего мела Израиля (фосфаты Орон в пустыне Негев). Неофициально был известен под названием «Oronosaurus».
 Prognathodon kianda — описан в 2009 году из маастрихта Анголы и Намибии. Небольшого размера прогнатодон, около 7—9 метров длиной.
 Prognathodon lutugini — более известен как Dollosaurus lutugini, описан в 1901 году из позднего кампана реки Донец на Украине. Некрупный мозазавр, около 5 метров длиной, отличается увеличенными первыми двумя парами зубов нижней челюсти. Остатки этого животного указываются также для Казахстана (Приозерный) и Швеции. Самостоятельность рода, по-видимому, подтверждается новыми находками. В таком случае, это единственный род мозазавров, первоначально описанный на территории бывшей Российской Империи.
Остатки, предположительно отнесённые к роду Prognathodon, описаны из кампана Саратовской и Пензенской областей, а также из маастрихта Крыма и Пензенской области (Малая Сердоба).

Кладограмма:

Исследование африканского вида Prognathodon kianda позволило предположить, что малоизвестный крупный мозазавр лиодон (Liodon) из кампана — маастрихта Европы относится к роду Prognathodon.

С прогнатодонами также тесно связан род плезиотилозавр.

Реконструкции отдельных видов

В массовой культуре 
Прогнатодон показан в документальном фильме «Морские динозавры», соперничающим с доисторической акулой за пищу. Прогнатодоны показаны и в мультипликационном фильме «Поход динозавров», где они патрулируют реки и полярный морской залив. На самом деле прогнатодоны, как и все крупные мозазавры, были полностью морскими животными.

См. также 
 Список мозазавров

Примечания

Ссылки 
 
 New Zealand’s Sea Reptiles From the Time of the Dinosaurs, and Their Fossil Remains

Мозазавры